Jens Gerhard Lehmann (Essen, 1969. november 10. –) német labdarúgókapus, a német labdarúgó-válogatott korábbi első számú kapusa. 61 válogatott mérkőzésen lépett pályára, három világbajnokságon és három Európa-bajnokságon szerepelt. Kétszer (1997-ben és 2006-ban) megválasztották a legjobb európai kapusnak, valamint a 2005–06-os szezonban elnyerte az UEFA legjobb kapus díját.

A Stuttgart csapatától való visszavonulását követően majd egy évvel, 2011. március 17-én szerződést kötött korábbi klubjával, az Arsenallal a szezon végéig, mely kapushiánnyal küszködött.

Pályafutása

VfB Stuttgart
2008 júniusában bejelentették, hogy Lehmann egyéves szerződést írt alá a VfB Stuttgartnál. Az előszezonban, 2008. július 24-én csatlakozott a csapathoz, 2008. július 30-án debütált az Arsenal elleni barátságos mérkőzésen. Első tétmérkőzését 2008. augusztus 10-én játszotta a DFB-Pokal első körében a Hansa Lüneburg ellen, az idegenbeli mérkőzést csapata nyerte 5–0-ra. A Bundesligában egy héttel később állhatott a Stuttgart kapujába a Borussia Mönchengladbach ellen idegenben 3–1-re megnyert mérkőzésen.

Sikerei, díjai 

Schalke
UEFA-kupa: 1996–97
Milan
Serie A: 1999
Borussia Dortmund
Bundesliga: 2002
Arsenal
Premier League: 2003–04 
FA Kupa: 2005
Community Shield: 2004 
UEFA Bajnokok Ligája: ezüstérmes 2005–06
Válogatott
Világbajnokság ezüstérmes: 2002
Világbajnokság bronzérmes: 2006
FIFA Konföderációs Kupa  bronzérmes: 2005
Európa-bajnokság ezüstérmes: 2008
Egyénileg
Legjobb európai kapus: 1997, 2006
Az UEFA klublabdarúgásdíjai: legjobb kapus 2005–2006
IFFHS Világ legjobb kapusa: 2. helyezett (2006)
Világbajnoki díjak: All-Star csapat 2006

Statisztika

Jegyzetek

További információk 

A Dortmund elleni egyenlítőgól
Profil arsenal.com
Profil 4thegame.com
Profil sporting-heroes.net
Profil premierleague.com
Statisztika, fussballdaten.de

Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Milan labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
1969-ben született személyek
Esseniek (Németország)
FA-kupa győztes labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
Élő személyek